Trek-Segafredo Women er et professionelt cykelhold for kvinder, som blev etableret med start fra 1. januar 2019. Holdet er baseret i USA, og deltager i eliteløb i landevejscykling.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra USA
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2019